Gorman (Carolina do Norte)
Gorman (Texas)

Desambiguações de topônimos